Соревнования по фристайлу в рамках зимней Универсиады 2015 года прошли с 5 по 14 февраля 2015 года в испанской Гранаде. Разыграно 8 комплектов наград.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт во фристайле

Примечания

Ссылки 
 Фристайл на Универсиаде

Зимняя Универсиада 2015
2015